Могаве або Мохаве (, )

Могаве — округ у штаті Аризона
 Форт-Могаве — переписна місцевість (CDP) у штаті Аризона
 Могаве-Веллі — переписна місцевість (CDP) у штаті Аризона

Інше 
 Kia Mohave — автомобіль
 Мохаве () — пустеля на південному заході Сполучених Штатів Америки
 Мохаве () — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Керн штату Каліфорнія

Див. також 
 Мохавк
 Мохавки
 Мухавка